Yaxley puede referirse a:

 Yaxley (Cambridgeshire), Inglaterra
 Yaxley (Suffolk), Inglaterra
 Corban Yaxley